Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel de l'US Open qui se déroule du 27 août au 9 septembre. Il s'agit du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Rafael Nadal, numéro 3 mondial et finaliste sortant, déjà forfait aux Jeux olympiques et aux Masters 1000 du Canada et de Cincinnati, renonce à participer au tournoi pour soigner son genou qui souffre de la maladie de Hoffa. C'est la première fois depuis 2002 qu'il ne participe pas au Grand Chelem américain.
 Le Français Gaël Monfils, insuffisamment remis d'une blessure au genou droit, déclare également forfait.
 Le Suisse Roger Federer est assuré de conserver sa place de numéro un mondial quel que soit le résultat du tournoi.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 

 Andy Roddick annonce qu'il prend sa retraite après le tournoi. Il joue ainsi son dernier match en 1/8 de finale contre Juan Martín del Potro. C'est à l'US Open qu'il avait remporté son unique titre en Grand Chelem en 2003.
 John Isner et Philipp Kohlschreiber ont fini leur match à  (heure locale), ce qui en fait . Il s'agissait du seul match joué en 5 sets lors  de cette édition.
 Martin Kližan,  mondial, est le seul joueur non tête de série à atteindre les 1/8 de finale.
 Roger Federer, numéro 1 mondial, est éliminé dès les quarts de finale par Tomáš Berdych, après 8 demi-finales consécutives à l'US Open. C'est la deuxième fois que le Tchèque bat le Suisse en quart de finale d'un Grand Chelem après Wimbledon 2010.
 Pour la première fois depuis Roland-Garros 2004, ni Roger Federer ni Rafael Nadal ne sont dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.
 Andy Murray et Novak Djokovic réalisent un échange de 54 coups de raquette dans le  du  de la finale.
 Après 4 échecs en finale de Grand Chelem, Andy Murray, déjà finaliste à l'US Open en 2008, remporte son premier titre du Grand Chelem au terme d'un match de près de 5 heures remporté sur le score de 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2 face au tenant du titre Novak Djokovic. C'est le premier Britannique à remporter un titre majeur depuis Fred Perry en 1936.

Simple dames 

 Kim Clijsters joue son dernier match officiel en simple lors du deuxième tour, qu'elle perd face à Laura Robson.
 En quart de finale, Sara Errani (10) affronte son amie et partenaire de double Roberta Vinci (20), match qu'elle remporte en deux sets. Pour la première fois de l'ère Open, une Italienne dispute la demi-finale de l'US Open.
 Serena Williams remporte son  du Grand Chelem au terme d'une finale très accrochée de 2 heures 18 face à la Biélorusse Victoria Azarenka, numéro un mondiale.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2012
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en août 2012
Tennis en septembre 2012
Sport aux États-Unis en août 2012
Sport aux États-Unis en septembre 2012